— группа зависимого населения в японском «правовом государстве» VII—XI веков. Принадлежала к категории «подлых людей». В европейском японоведении чаще переводится как «рабы». Знаком «ну» обозначали рабов мужского пола, а знаком «хи» — женского.

Существовали  и  рабы, а также . Они считались собственностью хозяина, от которого зависели, и были объектом купли, продажи или дарения. Обычно нухи исполняли функции домашней прислуги, уборщиков или прачек. В отличие от рабов античного мира Греции и Рима они не составляли основную производственную силу общества.

Литература 

 
 

Период Асука
Период Нара
Период Хэйан
Японские исторические термины